La Beta Ethniki 1970-1971 è stata la 12ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1971-1972
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1971-1972

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1971-1972
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1971-1972

Spareggio per il primo posto

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1971-1972
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1971-1972

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1970
Calcio nel 1971